Skrjabin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Skrjabin (1872–1915), russischer Pianist und Komponist
 Georgij Konstantinowitsch Skrjabin (1917–1989), russischer Biochemiker
 Julian Alexandrowitsch Skrjabin (1908–1919), russischer Pianist und Komponist
 Konstantin Iwanowitsch Skrjabin (1878–1972), sowjetischer Parasitologe
 Mykola Skrjabin (* 1978), ukrainischer Skirennläufer 
 Timofei Skrjabin (* 1967), sowjetischer Boxer
 Wjatscheslaw Michailowitsch Skrjabin, eigentlicher Name von Wjatscheslaw Michailowitsch Molotow (1890–1986), sowjetischer Politiker

Siehe auch:
 Kap Skrjabin auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika
 Skryabin